Alex Wright () est un catcheur allemand.
Alex Wright est un réalisateur, scénariste et acteur.